

Filosofia 
 Modernismo – movimento filosofico-culturale del '900 che abbraccia tutte le arti.

Architettura 
 Modernismo – movimento architettonico della prima metà del Novecento in Europa
Movimento Moderno – movimento che si colloca tra prima e seconda guerra mondiale
Modernismo catalano – stile architettonico a cavallo tra XIX e XX secolo espressione locale dell'Art Nouveau

Arte 
 Modernismo o Art Nouveau – corrente di rinnovazione artistica sviluppatasi a cavallo fra il XIX e XX secolo
 Modernismo – scuola di pensiero legata al critico d'arte americano Clement Greenberg

Letteratura 
 Modernismo (letteratura) – movimento tipico dei paesi di lingua inglese, sviluppatosi tra 1900 e 1945
 Modernismo (letteratura ispanoamericana) – movimento letterario sviluppatosi in America Latina e più tardi in Spagna tra Ottocento e Novecento

Costume 
 Modernismo o Mod – corrente sottoculturale nata in Inghilterra negli anni cinquanta

Religione 
 Modernismo teologico cristiano – movimento di pensiero cattolico operante tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, che ricercava una conciliazione tra filosofia moderna e teologia cristiana
 Modernismo buddhista o Buddhismo modernista – movimento di interpretazione non tradizionale del Buddhismo, nato dall'incontro tra l'Occidente e le culture asiatiche, in particolare all'interno della scuola Theravada
 Modernismo religioso in generale

Altri progetti